Apotomops är ett släkte av fjärilar. Apotomops ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Apotomops